Вакаба (Каґосіма)
Вакаба (Токіо)
Район Вакаба